Quincy Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Quincy Municipal Airport (Florida)
 Quincy Municipal Airport (Illinois)
 Quincy Municipal Airport (Washington)